Доброе () — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Мушинского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу реки Белая Натопа, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к юго-юго-западу (SSW) от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 164 метра над уровнем моря.

История 
В ходе Северной войны (1700-1721) в 1708 году, 10 сентября, около села Доброе произошло сражение между русскими и шведскими войсками (по западным источникам - сражение при Молятичах).

До Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году село Доброе входило в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

В издании "Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии", составленной Без-Корниловичем М.О.,1855, о селе Доброе, в частности, сказано: "Населено мелкопоместными шляхтичами и однодворцами не имеющими крестьян".

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Добрянского сельского общества Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 120 дворов и проживало 655 человек (275 мужчин и 380 женщин), была православная церковь.

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 44 человека.

Примечания 

Населённые пункты Мстиславского района